Le district de Changzhou (长洲) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Changzhou (常州) est une ville de la province du Jiangsu en Chine.